Алексе́й Матве́евич Бря́нцев (29 декабря 1917 — 22 сентября 1944) — офицер Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. Капитан.

Биография 
Алексей Матвеевич Брянцев родился 29 декабря (16 декабря — по старому стилю) 1917 года в деревне Борки (возможно Борок) Змеиногорского уезда Алтайской губернии (ныне Поспелихинский район Алтайского края Российской Федерации) в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 классов неполной средней школы в селе Поспелиха. С 1934 года работал инспектором в Поспелихинском райисполкоме. В 1936 году Алексей Матвеевич с родителями переехал в Краснодарский край. До призыва на военную службу работал бухгалтером в конторе «Заготзерно» при совхозе «Сергеевский».

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии А. М. Брянцев призван Гиагинским районным военкоматом в 1938 году. Служил в танковых частях командиром танка Т-26 в 3-й танковой дивизии Ленинградского военного округа. В 1939 году окончил курсы при Ивановском военно-политическом училище, затем курсы политкомиссаров в городе Боровичи. Срочную службу продолжил младшим политруком в артиллерийском полку 3-й танковой дивизии.

На фронтах Великой Отечественной войны младший политрук А. М. Брянцев с июня 1941 года. Боевое крещение принял в боях под городом Остров. К середине июля 1941 года дивизия, входившая в состав 11-й армии Северо-Западного фронта, потеряла почти все танки и её личный состав воевал в пешем строю. До декабря 1941 года подразделения дивизии занимали оборону на реке Мста, после чего были выведены на переформирование. С 14 декабря 1941 года Алексей Матвеевич служил в должности политрука стрелкового взвода 1-го стрелкового батальона 1847-го стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии 52-й армии Волховского фронта. С конца декабря 1941 года до середины января 1944 года дивизия вела позиционные бои на реке Волхов в районе Новгорода. Кандидат в члены ВКП(б) младший политрук А. М. Брянцев отличился в бою 25 мая 1942 года, когда противник попытался потеснить позиции 1-го стрелкового батальона. Алексей Матвеевич сумел своевременно организовать оборону и отбросить противника на исходные позиции. В ходе боя снайперским огнём из СВТ он лично уничтожил 8 вражеских солдат. Немцы попытались обойти батальон с фланга, но младший политрук Брянцев вовремя заметил группу из 50 солдат неприятеля и, заняв позицию на левом фланге обороны, из ручного пулемёта уничтожил до 30 военнослужащих вермахта. Будучи ранен в голову и истекая кровью, Алексей Матвеевич продолжал вести бой, пока вражеская атака не была отбита. После лечения в госпитале А. М. Брянцев вернулся в свою часть и в июне 1942 года был принят в ВКП(б).

После упразднения института военных комиссаров А. М. Брянцев получил офицерское звание лейтенанта и был назначен парторгом батальона. В январе-феврале 1944 года он участвовал в Новгородско-Лужской операции, в ходе которой подразделения 225-й стрелковой дивизии в составе оперативной группы 59-й армии освободили город Новгород от немецко-фашистских захватчиков. К марту 1944 года Алексей Матвеевич получил звание капитана и был переведён на должность парторга в только что образованный 1222-й самоходный артиллерийский полк Резерва Верховного Главнокомандования. В мае 1944 года полк вошёл в состав 21-й армии Ленинградского фронта. В июне 1944 года Алексей Матвеевич участвовал в разгроме финских и немецких войск в ходе Выборгской операции.

В сентябре 1944 года войска Ленинградского фронта перешли в наступление в ходе Прибалтийской стратегической операции. 1222-й самоходный артиллерийский полк РГК был брошен на прорыв немецкой обороны в полосе 2-й ударной армии Ленинградского фронта. 19 сентября 1944 года полк был передан в состав 8-й армии и, преследуя отступающего противника, 22 сентября 1944 года вступил в Нымме, пригородный район Таллина. В этот день капитан А. М. Брянцев, находившийся в головной машине, был убит выстрелом снайпера.

Первоначально А. М. Брянцев был похоронен в Таллине на холме Тынисмяги, где позднее был возведён Монумент освободителям Таллина. В конце апреля 2007 года останки Брянцева были эксгумированы по решению правительства Эстонской Республики и после необходимых экспертиз переданы родственникам. 16 июня 2007 года прах А. М. Брянцева был перезахоронен в городе , Ростовской области.

Награды 
 Орден Красного Знамени (14.08.1942);
 орден Отечественной войны 1-й степени (16.10.1944, посмертно);
 орден Отечественной войны 2-й степени (19.07.1944).

Литература

Документы

См. также 
 Бронзовый солдат

Примечания

Литература 
 Щербинин К. Капитана Брянцева похоронили в Гуково // Город N. — 2007. — 20 июня.

Ссылки 
 
 
 

Танкисты Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны